gmina Dobra – gmina miejsko-wiejska, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie (Dobra k. Nowogardu)
 gmina Dobra – gmina miejsko-wiejska, powiat turecki, woj. wielkopolskie
 gmina Dobra – gmina wiejska, powiat limanowski, woj. małopolskie
 gmina Dobra (Szczecińska) – gmina wiejska, powiat policki, woj. zachodniopomorskie
dawne gminy:
 gmina Dobra – dawna gmina, powiat brzeziński, woj. łódzkie
 gmina Dobra – dawna gmina, powiat turecki, gubernia kaliska